Een verkeersweg:
 N926 (Nederland), zie Provinciale weg 926

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing